trik, trick – sportowa ewolucja akrobatyczna
 Trick (Podryw) – amerykański film w reżyserii Jima Fall z 1999
 Trick – polska komedia sensacyjna  w reżyserii Jana Hryniaka z 2010

Zobacz też 
 trik